Brama Odrzańska, niem. Odertor – nazwa bram w fortyfikacjach miejskich miast położonych nad Odrą
 Brama Odrzańska w Brzegu
 Brama Odrzańska w Głogowie
 Brama Odrzańska w Kostrzynie nad Odrą
 Brama Odrzańska w Opolu
 Brama Odrzańska w Raciborzu
 Brama Odrzańska we Wrocławiu